Даниэлу () — французская фамилия. Известные носители:
 Даниэлу, Ален (1907—1994) — французский индолог и музыковед.
 Даниэлу, Жан (1905—1974) — французский католический теолог, историк, кардинал; член Французской академии.
 Даниэлу, Шарль (1878—1953) — французский политический и государственный деятель, антиклерикал, поэт и писатель.